Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute à Oakland du 2 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1992
Sport en Californie en 1992
Sport en novembre 1992